Numele de Gheorghe Angelescu se poate referi la:
Gheorghe Angelescu, general, ministru de război al României în 1882
Gheorghe Angelescu, ministru al tineretului și sportului în perioada 1992-1993